Ahasja ist der Name

 des biblischen Königs von Israel, siehe: Ahasja (Israel)
 des biblischen Königs von Juda, siehe: Ahasja (Juda)